Wollman ist der Familienname folgender Personen:

 Harvey L. Wollman (1935–2022), US-amerikanischer Politiker
 Roger Leland Wollman (* 1934), US-amerikanischer Jurist

Siehe auch
Wolman
Volman